Sinéad (irská výslovnost  nebo ; anglická výslovnost ) je irské ženské jméno. Jméno má stejný hebrejský původ jako jména Jana nebo Žaneta znamenající „Bůh je milostivý“.

Známé nositelky jména 

 Sinéad de Valera (* 1878), manželka třetího irského prezidenta, Éamona de Valera
 Sinéad Cusack (* 1948), irská herečka
 Sinéad Moynihan (* 1982), britská herečka
 Sinéad Mulvey (* 1988), irská zpěvačka
 Sinéad O'Connor (* 1966), irská zpěvačka, známá také jako Magda Davitt nebo Shuhada Sadaqat

Ženská jména